Ксанті () — географічна назва у Греції:

 Ксанті (місто)
 Ксанті (ном)